Scott Patterson (ur. 28 stycznia 1992 w McCall) – amerykański biegacz narciarski, zawodnik klubu APU Nordic Ski Center.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Scott Patterson pojawił się 5 stycznia 2009 roku, podczas zawodów Mistrzostw Stanów Zjednoczonych w stolicy Alaski w Anchorage, gdzie zajął 60. miejsce na dystansie 10 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 23 stycznia 2016 roku w Novym Měscie, gdzie zajął 42. miejsce na dystansie 15 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas PŚ w Pjongczangu 4 lutego 2017, gdzie na dystansie 30 km w biegu łączonym, zajął 9. miejsce.

Jego siostra Caitlin również uprawia biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców (U-23)

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie 
Patterson nigdy nie stanął na podium zawodów PŚ.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 
 Olympedia - Scott Patterson

Przypisy 

Amerykańscy biegacze narciarscy
Amerykańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1992